Goose Lake (engl. für „Gänse-See“) ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Goose Lake (See), See in den Bundesstaaten Kalifornien und Oregon, Vereinigte Staaten
 Goose Lake (Iowa), Stadt im Bundesstaat Iowa, Vereinigte Staaten
 Goose Lake (Anchorage), See in Anchorage, Alaska

Siehe auch:
 Goose Lake Township